The Discographer è un album raccolta del gruppo musicale statunitense Hewhocorrupts, pubblicato nel 2006.

Tracce

Primo disco 
Lato A

Lato B

Secondo disco 
Lato A

Lato B

Formazione 
 Camaro - voce (tutte le tracce tranne le ultime 10 del secondo disco)
 Mike - voce (ultime 10 tracce del secondo disco)
 Caz - chitarra (tracce 1-15 del primo disco)
 C. Lockheart - chitarra
 R. Lockheart - basso
 Boneyard - batteria

Note

Collegamenti esterni